Snežnik kan syfta på följande platser:

Kroatien 

 Snježnik (berg), Gorski kotar,

Slovenien 

 Snežnik (berg) (Monte Nevoso), 

Robotskapade Kroatienförgreningar
Robotskapade Slovenienförgreningar